Betra steht für:
 einen Ortsteil der Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 die bahninterne Abkürzung für Betriebs- und Bauanweisung

Abkürzung